Пищенко:

 Пищенко, Виталий Иванович (род. 1952) — российский писатель-фантаст.
 Пищенко, Николай Тимофеевич (1844 — не ранее 1866) — юный герой обороны Севастополя в годы Крымской войны.